"À Flor da Pele" es una canción de la cantante brasileña Gaby Amarantos con la participación del rapero brasileño Emicida. La canción fue compuesta por los propios cantantes y producida por DJ Vesgo, Umberto Tavares y Mãozinha.

Videoclip

Referencias 

Forró
Canciones de 2019
Sencillos de 2019
Canciones en portugués